Ел Инфијерно има више значења:

 Ел Инфијерно, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Инфијерно (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Инфијерно (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Инфијерно (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Инфијерно (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Инфијерно (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Инфијерно (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Инфијерно (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Инфијерно (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику